Душилиха — деревня на севере Бежаницкого района Псковской области России. Входит в состав сельского поселения муниципальное образование «Добрывичская волость».

Расположена на правом берегу реки Уды, в 33 км к северу от райцентра Бежаницы и в 4 км к юго-западу от волостного центра Добрывичи.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района